Frame Representation Language, een Artificial Intelligence data representatie
Freedom Airlines, een US vliegmaatschappij
Friesland, een provincie in Nederland
.frl, het tweede Nederlandse topleveldomein op Fries initiatief
Forlì Airport, Italie
Ramon Llull Foundation (Fundació Ramon Llull)
Furnace Room Lullaby, een album van Neko Case & Her Boyfriends